GUJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guaratinguetá (Brasile)
 guj – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua gujarati